FKJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Fukui (Giappone)